Altenkirchen ist der Name folgender Orte:
 in Bayern
 Altenkirchen (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau
 in  Hessen
 Altenkirchen (Braunfels), Ortsteil der Stadt Braunfels, Lahn-Dill-Kreis
 Altenkirchen (Hohenahr), Ortsteil der Gemeinde Hohenahr, Lahn-Dill-Kreis
 in Mecklenburg-Vorpommern
 Altenkirchen (Rügen), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen
 in Rheinland-Pfalz
 Altenkirchen (Westerwald), Kreisstadt im gleichnamigen Landkreis
 Altenkirchen (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Kusel

in Polen:
 Altenkirchen, Dorf im Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg, seit 1945:  Łukowice (Cedynia), Ortsteil der Gmina Cedynia, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:

 Altenkirch
 Altkirchen
 Altkirch
 Alte Kirche
 Amt Altenkirchen
 Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald)
 Landkreis Altenkirchen (Westerwald)